6-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 23 по 25 августа 1963 года в городе Яйце (Югославия). Изначально планировалось, что этот турнир будет проведён в 1962 году в Эссене (ФРГ), однако по причинам политического характера, связанным с нежеланием принимающей стороны обеспечить полноценное участие спортсменов ГДР, в намеченные сроки он не состоялся, и Международная федерация каноэ приняла решение разыграть его награды через год в рамках 7-го чемпионата Европы. Таким образом эти соревнования получили статус и 6-го чемпионата мира и 7-го чемпионата Европы, их победителям и призёрам вручалось по 2 медали (единственным исключением стала новая дисциплина спринт байдарок-четвёрок на 500 метров среди женщин, где были разыграны только награды чемпионата мира).

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007. 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007. 
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Август 1963 года
Спорт в Югославии в 1963 году
Чемпионаты мира в Югославии
Спорт в Яйце